Operacja Rösselsprung – niemiecka próba zgładzenia Josipa Broz Tity
 Operacja Rösselsprung – kryptonim niemieckiego ataku na konwój PQ-17